Allarthotheliomyces is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Allarthotheliomyces elliottii.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht